Анциферов Микола Павлович — радянський культуролог, історик, містознавець та краєзнавець
 Анциферов Микола Степанович — радянський поет